Luigi Brasca – cartografo italiano
 Santo Brasca – diplomatico italiano
 Brasca poligonifolia – pianta del genere Potamogeton
 Brasca a foglie opposte – pianta della famiglia delle Potamogetonaceae